Іван Черник (,  30 жовтня 1977, Левіце) — словацький хокеїст, що грає на позиції лівого нападника. Грав за національну збірну Словаччини.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав у 1994 році виступами за команду «Нітра».

1996 року був обраний на драфті НХЛ під 216-м загальним номером командою «Оттава Сенаторс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, захищав кольори команд «Нітра», «Оттава Сенаторс», «Вашингтон Кепіталс», «Вольфсбург», «Кельнер Гайє», «Сибір», «Мальме Редгокс», «Ганновер Скорпіонс», «Аугсбург Пантерс», «Айспіратен» (Кріммічау).

Загалом провів 91 матч у НХЛ, включаючи 2 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за національну збірну Словаччини.

Статистика

Посилання 
 
 
 
 

Словацькі хокеїсти
Гравці збірної Словаччини з хокею
Хокеїсти «Нітри»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»‎
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»‎
Хокеїсти «Портленд Пайретс»‎
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти «Гріззлі Адамс Вольфсбург»‎
Хокеїсти «Кельнер Гайє»
Хокеїсти «Сибіра»
Хокеїсти «Мальме»
Хокеїсти «Ганновер Скорпіонс»
Хокеїсти «Аугсбург Пантерс»‎
Задрафтовані «Оттава Сенаторс»‎